Pollenstein (Dreumel), voormalig kasteel in Dreumel
 Pollenstein (Wamel), voormalig kasteel in Wamel